Деветци́ () — греческая фамилия. Известные носители:

 Деветци, Вассо (1927—1987) — греческая пианистка.
 Деветци, Хрисопия (род. 1975) — греческая спортсменка, призёр Олимпийских игр в тройном прыжке (2004, 2008).